Gruyères, commune française du département des Ardennes ;
 Gruyères, commune suisse du canton de Fribourg.

Voir également
 

Homonymie de toponyme